Die Boxkämpfe im Federgewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München fanden vom 27. August bis 10. September in der Boxhalle im Olympiapark statt. Jeder Kampf war auf fünf Runden angesetzt.

Wettkampfverlauf 
Mit 45 teilnehmenden Boxern war das Federgewicht die Gewichtsklasse mit den meisten Athleten bei den Spielen 1972. In der unteren Hälfte des Turnierbaums kämpfte sich Boris Kusnezow mit Siegen wie gegen den amtierenden polnischen Europameister Ryszard Tomczyk bis ins Finale vor. In der oberen Hälfte gelang es dem Kenianer Philip Waruinge bei seiner dritten Olympiateilnahme bis ins Finale vorzudringen. Der Finalkampf zwischen den beiden Boxern war schließlich der umstrittenste des gesamten Turniers. Als Kusnezow mit 3:2 nach Punkten zum Sieger erklärt wurde brach ein lautes Buhen und Pfeifen im Publikum aus. Der Trainer des Kenianers Willi Hoepner aus Westdeutschland sagte anschließend, dass die Entscheidung ein Skandal sei und beschuldigte den ostdeutschen Punktrichter Achim Wolf seinen Boxer um den Sieg gebracht zu haben.

Ergebnisse

Oberere Hälfte 1

Oberere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 

 

Federgewicht